Ituango kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Ituango (ort), Antioquia, 
 Ituango (kommun), Antioquia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar